Kaple svaté Otýlie se nachází na více místech:

 Kaple svaté Otýlie (České Budějovice) – hřbitovní kaple v Č. Budějovicích
 Kaple svaté Otýlie (Čechůvky) – za obcí ve skupině památných lip

Související články 
 Kostel svaté Otýlie